Barbara L (1947-1977) est une jument Quarter horse qui a couru au début des années 1950, battant les meilleurs chevaux de course de l'époque. Elle a ainsi obtenu  (environ  en USD 2017) de gains au cours de 81 courses, dont 21 victoires, parmi lesquelles six victoires en . Elle a battu deux records durant sa carrière.

Après sa retraite de la compétition en 1955, elle est devenue poulinière et a eu 14 poulains, dont 11 ont gagné la Course du Registre du Mérite avec l'association American Quarter Horse Association (AQHA). Sa progéniture gagnera plus de  dans sa carrière. Elle est morte en 1977 et a été intronisée au panthéon de l'AQHA de l' American Quarter Horse Hall of Fame en 2007.

Première année de vie 

Barbara L est née en 1947, fille baie d'un étalon pur-sang nommé Patriotique et d'une poulinière Quarter horse nommée Big Bess. Son père, était un petit-fils du très performant Man o'War. Le naisseur de Barbara est James Hunt de Sonora, au Texas, et son propriétaire au moment de l'inscription était A. B. Green, de Purcell, dans l'Oklahoma.

Carrière dans les courses 

La première course de Barbara L est en 1949 à Del Rio, au Texas, où elle arrive en quatrième position. Il faut attendre sa troisième course avant de la voir s'imposer, finissant la course de  en 23,4 secondes. L'année suivante, elle court sur la piste du Centennial Race Track au Colorado, à Raton au nouveau Mexique, à Albuquerque, au nouveau Mexique, à Phoenix, à Los Alamitos en Californie et à Bay Meadows. Elle court pour un certain Lumpkin jusqu'en 1952, puis est vendue à A. B. Green.

Barbara L a couru 81 courses sur une période de sept ans. Elle a terminé sa carrière avec 21 victoires, 23 en seconde place et 9 à la troisième place. Au cours de sa carrière, elle a battu un certain nombre des meilleurs chevaux de course de son temps : Stella Moore, Blob Jr, Bart BS, Johnny Cadran, et Monita. Elle a rapporté financièrement  (environ  en USD 2017). Elle a battu deux records, l'un au Centenaire de  en 20,2 secondes, l'autre à Los Alamitos de  en 20,5 secondes.

Carrière de poulinière 

En tant que poulinière, Barbara L met au monde onze poulains. Quatre de ses poulains remportent les essais de vitesse de l'AAAT.

Mort et hommages 
Barbara L est morte en 1977. Une course a été nommée en son honneur à Ruidoso Downs, au Nouveau-Mexique, à partir de 1956. En 2006, elle a obtenu un prix de Distinction de l'AQHA ; elle a été intronisée au panthéon de l'AQHA en 2007.

Pedigree

Notes et références 

Cheval de course né en 1947